Mario Ciliberto –  ufficiale italiano, sommergibilista della Regia Marina ed eroe di guerra nel secondo conflitto mondiale
Michele Ciliberto – filosofo e storico italiano